Республиканская Футбольная Группа «А» 1969/1970 () — 46-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1969/1970
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1969 году
Спорт в Болгарии в 1970 году